Circa steht für:

 C1RCA, US-amerikanischer Sportartikelhersteller
 Circa:, US-amerikanische Progressive-Rock-Band

CIRCA steht als Abkürzung für:
 Clandestine Insurgent Rebel Clown Army, eine Gruppe politischer Aktivisten

Siehe auch:
 Cirka

Abkürzung